Сканер медичний СМ-4 (англ. Scanner medical SM-4) — лазерний офтальмологічний терапевтичний апарат (ТУ У 33.1-14220751-004:2005) на основі гелій-неонового (He-Ne) лазера червоного випромінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм та двохкоординатного оптичного дефлектора.

Загальна інформація 

Сканер медичний СМ-4 (1993 р.) — лазерний офтальмологічний терапевтичний апарат на основі гелій-неонового (He-Ne) лазера червоного  

випромінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм та двохкоординатного оптичного дефлектора. Виробник — ТОВ «Ніжинські лабораторії 

скануючих пристроїв». Рік розробки — 1993. Медичний співвиконавець — Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені академіка Володимира Філатова (м. Одеса), науковий керівник — доктор медичних наук професор Лінник Леонід Андрійович, кандидат медичних наук ст. наук. співр. Чечин Петро Павлович. Пізніше в апараті використовувалося випромінювання напівпровідникового гетероструктурного лазерного діода  на основі арсеніду галію (GaAs) та/або арсеніду алюмінію-галію (AlGaAs) з відповідною довжиною хвилі.

Використовуються при лікуванні макулодистрофії, диплопії, амбліопії, глаукоми, запальних процесів у тканинах переднього та заднього відрізків ока, загноєнь та ерозії рогівки ока тощо.

Схема апарата 

Апарат складається зі щілинної лампи, столика офтальмологічного та блока лазерного випромінювача. Столик офтальмологічний включає раму, встановлену на колесах або на масивній основі, направляючу трубу та черв’ячну пару зі штурвалом, які забезпечують грубе вертикальне переміщення LEV1 оптико-механічних вузлів та блоків апарата. У правій частині столика встановлено дві полиці, що кріпляться до столика циліндричними стійками. 

Блок лазерного випромінювача розташований над щілинною лампою і включає в себе лазер 1 в циліндричному корпусі 2. В комплект лазера входять блоки світлофільтрів 13 та об'єктивів 11, електромагнітний затвор 14, механізм шторки, вихідний об'єктив 8 та складена призма 6, 7. Каркас електромагнітного затвора 14 зі шторкою 15 закріплено до основного корпусу 16 кронштейном. До корпусу 16 закріплені також розташовані один за одним по ходу променю блоки нейтральних світлофільтрів та фокусуючих об'єктивів. Кожен блок виконано у вигляді циліндричної дискової обойми 3 та 11 з отворами по концентричному колу відносно центру обертання обойми. Нейтральні світлофільтри 12 з різними коефіцієнтами пропускання фокусуючі об'єктиви 10 з різними фокусними відстанями закріплені в отворах різьбовими кільцями. У нижній частині корпусу розташоване поворотне дзеркало 9. На циліндричному перехіднику корпусу встановлено оптичний дефлектор 3 з рухомими дзеркалами 4, 5. До вихідного вікна оптичного дефлектора кріпиться шторковий механізм. До цього  механізму кріпиться вузол вихідного об'єктива, що включає оправу і власне об'єктив 8. Оптичний дефлектор є двохкоординатним пристроєм керування лазерним променем у просторі. Скануючий пристрій складається із двох дзеркал, встановлених у підшипникових підвісах. Дзеркала приводяться в рух приводами у межах ± 5° відносно нейтрального 

положення. Складена призма 6, 7 вклеєна в оправу щілинної лампі.

Див. також 
 Сканер медичний СМ-5
 Сканер медичний СМ-1
 Сканер медичний СМ-2
 Оптичний дефлектор
 ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв»

Література та посилання 
 Реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення МОЗ України… Нормативно-директивні документи медичного призначення.mozdocs.kiev.ua/medvyrob.php?page=406
 Макаренко Л. Стає на ноги нове підприємство / Ніжинський вісник. — № 7 (12952) від 25.01 1995 р. 
 Григор'єва В. Увага: ЛСП не ЛСД, а кайфу більше / Україна Молода. — № 43 (361) від 09.06.1995 р.
 Фросевич. Леонід ."Силиконовый" Нежин / Украина / Держава / Газета 2000.ua. № 40 (528) 8 — 14 октября 2010 г.
 Рудик І. На рівні світових аналогів / Ніжинський вісник. — № 20 (208) від 21.05.1999 р.
 Макаренко Л. Матимемо першу в області клініку / Ніжинський вісник. від 22.11.2002 р.
 Сидоров В. І. Зваблення скіфа. Етюди / Черкаси: Вертикаль. Видавець Кандич С. Г.  2016. — 316 с.
Медичне обладнання
Офтальмологічне обладнання
Лазерна техніка